Slovo tandem obecně znamená dvojice či dvojitý, ale v různých oborech se používá jako označení zcela konkrétních entit:

 tandemové kolo, dvojité jízdní kolo, na kterém jedou dva cyklisté, oba šlapou, přední navíc řídí a brzdí
 tandem Paragliding, Tandemový paragliding je let pasažéra a pilota s patřičným oprávněním na dvoumístném padákovém kluzáku
 tandem (parašutismus), Tandemový seskok znamená, že zákazník je připoután ke zkušenému parašutistovi se speciálním oprávněním, a společně skočí na speciálním (větším) padáku – zákazník tak může absolvovat seskok, aniž by musel cokoliv umět
 tandem (jazykový), je studium cizích jazyků (jazyková výměna), kde jeden rodilý mluvčí učí druhého svůj jazyk – zadarmo a ve volném čase – takového partnera si můžete najít třeba mezi zahraničními studenty
 Tandemový přívěs v automobilové dopravě, resp. přívěs s tandemovým uspořádáním náprav, je dvouosý (příp. tříosý) přívěs, který má obě nápravy(osy) těsně za sebou, uprostřed délky přívěsu. Na rozdíl od běžného dvousého (tříosého) přívěsu, který má jednu řízenou nápravu zcela vepředu, a druhou (příp. i třetí) pevnou nápravu zcela vzadu, se s tandemovým přívěsem snadněji couve, protože se „láme“ jen v jednom bodě (u závěsu auta), ne ve dvou. Zpočátku se tandemový přívěs používal spíše pro celkovou hmotnost přívěsu do cca 2,5-3,5 tuny pro tažení za dodávkami nebo malými nákladními auty, ale později se pro snadnější couvání rozšířil i ve větším provedení, za většími nákladními vozy
 druhé sedadlo za řidičem u jednostopého motorového vozidla
 dvojitý remorkér v říční dopravě
 dvoustupňový parní stroj
 dvojitá cukrovarnická linka na zpracování cukrové třtiny
 zastarale dvoukolový kočár
 dvoukolový ruční vozík
 dvojice hráčů v kolektivním sportu (jeden vpředu, druhý vzadu – např. v ledním hokeji)
 tandemová pec v hutnictví (dvojitá nístějová pec)

v kultuře
 Tandem – pořad Českého rozhlasu Region – moderuje Jan Rosák
 Tandem (film) – italský film z roku 2000

Poznámka 
 v kanoistice se pro dvojmístnou loď používá slovo "debl" – např. deblkanoe
 ve veslování dvojka nebo dvojskif

Související články 
 duo
 dvojice
 dvojka

Reference

Externí odkazy